Евгений Александрович Елисеев (р. 24 сентября 1936 года, пос. Заря Тегульдетского района Томской области, РСФСР) — советский партийный деятель. Член ВКП(б) с 1959 года, кандидат в члены ЦК КПСС (1986-90). Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР  (1984-89) от Хакасской АО. Народный депутат СССР. Кандидат экономических наук.

Биография 
Родился в поселке Заря Тегульдетского района Томской области в семье крестьянина. Русский.

Окончил ВПШ при ЦК КПСС (заочно) в 1967 году.

В 1956-1960 гг. служил в армии.
С 1960 г. мастер-машинист буровых станков, мастер-электрик, секретарь комитета комсомола завода.

С 1962 года — на партийной работе в Красноярском крае: инструктор, зав. отделом райкома партии, с 1969 г. второй секретарь Кировского райкома, второй секретарь Красноярского горкома, зав. отделом Красноярского
крайкома партии.

В 1981—1983 годах — инструктор Отдела организационно-партийной работы ЦК КПСС.

В 1983—1985 годах — первый секретарь Хакасского обкома КПСС.

В 1985—1990 годах — первый секретарь Кабардино-Балкарского обкома КПСС.

В 1990 году — член КПК при ЦК КПСС.

В 1990 году — ответственный секретарь ЦКК КПСС.

В 1990—1991 годах — заместитель председателя ЦКК КПСС.

Примечания

Ссылки 
 Центральный комитет КПСС, ВКП(б), РКП(б), РСДРП(б). Историко-биографический справочник. Автор-составитель Горячев Ю. В. Москва: Граница, 2015
 Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза

Кандидаты в члены ЦК КПСС
Первые секретари Хакасского обкома КПСС
Первые секретари Кабардино-Балкарского обкома КПСС
Депутаты Совета Национальностей от Хакасской АО
Депутаты Совета Национальностей 11-го созыва
Народные депутаты СССР
Члены Центральной контрольной комиссии КПСС
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XIX конференции КПСС